Abra del Cóndor ist der Name folgender Pässe in Argentinien:

 Abra del Cóndor (Iruya), Gebirgspass sowie das umgebende Gebiet auf der Puna-Hochebene 
 Abra del Cóndor (Nazareno), Gebirgspass auf der Puna-Hochebene